Les Pitoëff sont une célèbre famille d'acteurs et de metteurs en scène français d'origine géorgienne :

 Georges Pitoëff (1884-1939), acteur et metteur en scène ;
 Ludmilla Pitoëff (1895-1951), femme de Georges ;
 Svetlana Pitoëff (1918-), fille de Georges et Ludmilla ;
 Sacha Pitoëff (1920-1990), fils de Georges et Ludmilla ;
 Aniouta Pitoëff (1928-1977), fille de Georges et Ludmilla ;
 Georges Pitoëff, fils de Georges et Ludmilla, journaliste à la télévision.

Famille d'artistes français
Patronyme géorgien